Kaiserfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Kaiserfeld (* 1961), österreichische Sopranistin
 Moritz Kaiserfeld von Blagatinschegg (1811–1885), österreichischer Politiker der Habsburgermonarchie